Sopran – najwyższy głos żeński
 Soprano – francuski raper
 Soprano (KDE) – biblioteka programistyczna środowiska graficznego KDE
 Rodzina Soprano – amerykański serial o rodzinie mafijnej, której głową jest Tony Soprano

Zobacz też 
 Szablon:Rodzina Soprano